Il singolare  del BSI Challenger Lugano 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Stanislas Wawrinka era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–7(2), 6–2, 6–1 Potito Starace.

Teste di serie

  Stanislas Wawrinka (campione)
  Potito Starace (finalista)
  Frederico Gil (primo turno)
  Rui Machado (primo turno)

 Thiago Alves (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
 Filippo Volandri (secondo turno, ritiro)
 Alberto Martín (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

BSI Challenger Lugano 2010